Premier League – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Irlandii, za organizację której odpowiedzialny jest irlandzki związek siatkarski – Volleyball Ireland.

Po raz pierwszy rozgrywki odbyły się w sezonie 1969/1970.

Medaliści

Bibliografia 
 
 
 
 
 

!